Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

По данным всесоюзных и всероссийских переписей, а также по оценкам Орёлстата:

Орловская область относится к давно депопулирующим регионам. Убыль населения росла на протяжении всех 1990-х годов и так и не стабилизировалась даже в начале 2010-х годов. Естественная убыль составила в 2000 году − 9,8, а в 2010 году − 6,4. Коэффициент смертности в 2000 году на тысячу жителей составлял 17,7 при низкой рождаемости 7,9. В 2010 году этот показатель незначительно сократился и составил 17,4 на тысячу жителей, а рождаемость повысилась до 11 на тысячу.

Внутрирегиональные различия демографической ситуации имеют центр-периферийный характер: в трех городах областного подчинения темпы убыли населения минимальны менее 7 ‰, а в глубинных районах максимальны свыше 15 %, коэффициент смертности в них достигает 25—29 %.

Возрастная структура населения и её динамика: доля детей сократилась за 1990—2005 годы с 21 до 15 %, доля населения старше трудоспособного возраста сохраняется на уровне 23—24 %. Среди сельских жителей доля пожилых достигает 30 % в том числе среди сельских женщин — 38 %.

Младенческая смертность за 2010 год составила 7,2 на тысячу родившихся (13 на тысячу родившихся в 2000 году). По средним показателям младенческая смертность составляет 9,86 на тысячу родившихся в период с 2000 по 2010 годы, что несколько ниже среднероссийских показателей.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2009 году составила 68,68 лет для всего населения (62,27 лет для мужчин и 75,26 лет для женщин), что явилось небольшим ростом по сравнению с началом столетия: 65,58 лет для всего населения в 2000 году (59,01 лет для мужчин и 72,89 лет для женщин).

На протяжении 1990-х годов Орловская область имела довольно высокий положительный миграционный прирост. Однако миграции только в самом начале 1990-х компенсировали естественную убыль населения. В 2000-х годах сальдо миграции резко уменьшилось, а в областном центре даже приблизилось к нулю. Миграционный отток сформировался в периферийных районах и «выдвинутом» по направлению к Москве Мценске. Положительное сальдо миграций сохраняется в пригородных районах, а также в группе небольших по размеру северо-восточных районов (Корсаковский, Краснозоренский, Новодеревеньковский), которые в предыдущее десятилетие были центрами расселения мигрантов из республик бывшего СССР и всё ещё принимают переселенцев

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав

Наречия, диалекты, говоры 
Орловщина изъясняется на южнорусском наречии центральной Курско-Орловской группы говоров, одной из отличительных особенностей которых является аканье, зародившееся именно на этих территориях. Говоры западных районов являются переходными к Верхне-Деснинским, обладая некоторыми чертами белорусских говоров, говоры восточных районов имеют ряд черт Рязанских говоров.

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 3000 человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Орловская область